Jalas ist der Familienname von:
Jaakko Jalas (1920–1999), finnischer Botaniker
Jussi Jalas (1908–1985), finnischer Dirigent